Antimoon (Sb) - een scheikundig element
Stilb (sb) - een eenheid voor luminantie
Sibiu (SB) - de hoofdstad van het Roemeense district Sibiu
Solidaristische Beweging (SB) - een Belgische politieke organisatie in de jaren 70.
Skagensbanen (SB) - een voormalige Deense spoorwegmaatschappij
Seventeen or Bust (SB) - een distributed computerproject voor het oplossen van het Sierpińskiprobleem
Służba Bezpieczeństwa (SB) - Poolse geheime dienst ten tijde van het Volksrepubliek Polen
Strict Baptists - een voornamelijk Brits kerkgenootschap
South Bridge - een onderdeel van het moederboard van een moderne PC
Short Break (SB) - Engelse afkorting voor een korte pauze